Наале (, досл. поднятый) — израильское поселение на Западном Берегу реки Иордан в окрестностях Модиина. Относится к региональному совету Мате-Биньямин. Является преимущественно светским.

История 
Поселение было основано в 1988 группой работников Israel Aerospace Industries. В его окрестностях неоднократно совершались вылазки арабских террористов. При строительстве стены безопасности для защиты поселений Наале и Нили она была несколько передвинута по решению правительства.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселения Наале 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Региональный совет Мате-Биньямин